Усадище — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения Островская волость.

Расположена в 13 км к северу от города Остров и в 8 км к югу от деревни Дуловка. Находится у автодороги  и соответствующего участка железной дороги Псков — Остров

Население

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дуловской волости, затем, до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)